Mnangagwa ist der Familienname folgender Personen:

 Auxillia Mnangagwa (* 1963), simbabwische Politikerin
 Emmerson Mnangagwa (* 1942), simbabwischer Politiker